zsákutca, közterület 
Filmek
 Zsákutca, 1937-es amerikai film William Wyler rendezésében
 Zsákutca (Weg ohne Umkehr), 1953-as nyugatnémet film Victor Vicas rendezésében
 Zsákutca (Cul-de-sac), 1966-os brit film Roman Polański rendezésében
 Zsákutca 1984-es magyar tv-film Korcsmáros György rendezésében
 Zsákutca 1985-ös magyar tv-filme Málnay Levente rendezésében
 Zsákutca (Dead End), 2003-as angol nyelvű francia horror film
 Zsákutca (One Way), 2006-os angol nyelvű német bűnügyi dráma, pszicho-thriller
Képregény
 Zsákutca (Cul de Sac), Richard Thompson képsora
 Zsákutca (Dead End), a Transformers című képregény egyik szereplője
Irodalom
 Zsákutca (Blind Alley), Isaac Asimov 1945-ös elbeszélése
 Zsákutca, Mág Bertalan 1973-as bűnügyi regénye